Lupara: comune italiano della provincia di Campobasso.
Lupara: un tipo di arma da fuoco, un tipo di fucile a canne mozze.

Pagine correlate 
Lupara bianca